Maumusson, ancienne commune française de la Loire-Atlantique, aujourd'hui intégrée à Vallons-de-l'Erdre
 Maumusson, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Baliracq-Maumusson
 Maumusson, commune française de Tarn-et-Garonne

Voir aussi 
 Maumusson-Laguian, commune française du Gers
 Baliracq-Maumusson, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Pertuis de Maumusson, détroit entre l'île d'Oléron et le continent (presqu'île d'Arvert)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France